Алексе́й Петро́вич Андре́ев: Андреев, Алексей Петрович (1896—1975) — генерал-майор Советской Армии, участник Первой мировой и Великой Отечественной войны.
 Андреев, Алексей Петрович (род. 1958) — российский государственный деятель, депутат ГД РФ.